

Трі-Ріверс — місто, штат Мічиган
 Трі-Ріверс — місто, штат Техас
 Трі-Ріверс — селище, штат Массачусетс
 Трі-Ріверс — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Трі-Ріверс — переписна місцевість, штат Орегон